Полидиметилсилоксан (ПДМС) — линейный полимер диметилсилоксана. В бытовом применении часто используется название силикон.

Свойства 
Количество диметилсилоксановых единиц в структуре может достигать . В зависимости от длины цепи полимера, получаются вещества с различными физическими свойствами. Вязкость таких соединений возрастает по мере увеличения длины, чему соответствует переход от очень подвижных, похожих на бензин, жидкостей к более вязким силиконовым маслам и, наконец, к смолообразным веществам.

Применение 
 Пищевая добавка E900 (Dimethylpoly-siloxane).
 В производстве термостойких смазок серии ПМС.
 В качестве основы для пеногасителей, в медицинских пеногасителях.
 Агент для амортизаторных, гидравлических, демпфирующих и охлаждающих жидкостей, высоко- и низкотемпературных теплоносителей.
 В качестве диэлектрика при производстве радиодеталей (трансформаторы, конденсаторы и т. п.)
 Как пластификатор для различных эластомеров.
 Реагент в отделке тканей и кож, замасливатель для шерстяных полуфабрикатов.
 Используется в газожидкостной хроматографии.
 В производстве бытовой химии, лакокрасочном производстве.
 В производстве косметических средств, фармакологии и медицине.
 Ключевой компонент «кинетического песка» (в смеси с субстратом).
 В офтальмохирургии как заменитель стекловидного тела у пожилых людей.

См. также 
 Полигидрат полиметилсилоксана

Примечания

Ссылки 
 
 

Детоксицирующие средства, включая антидоты

Желудочно-кишечные средства
Пищевые добавки
Косметические вещества